

Germania
 Neundorf (bei Lobenstein) – comune del circondario Saale-Orla-Kreis (Turingia)
 Neundorf (bei Schleiz) – comune del circondario rurale Saale-Orla-Kreis (Turingia)
 Neundorf – frazione della città extracircondariale di Suhl in Turingia
 Neundorf (Anhalt) – frazione della città di Staßfurt nel circondario rurale Salzlandkreis (Sassonia-Anhalt)

Pagine correlate 
 Neudorf – pagina di disambiguazione
 Neuendorf – pagina di disambiguazione